Münzer steht für:

 Münzer (Notabelngeschlecht), Berner Notabelngeschlecht
 im Fachjargon der Fernmeldetechnik einen Münzfernsprecher
 einen Münzmeister
 einen Münzprüfer
 Münzer Bioindustrie, österreichisches Unternehmen

Münzer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Münzer (1870–1953), deutscher Maler
 Andreas Münzer (1964–1996), österreichischer Bodybuilder 
 Blasius II. Münzer (1572–1638), Abt des Klosters St. Blasien im Südschwarzwald und Landgraf der Herrschaft Bonndorf im Schwarzwald
 Egmont Münzer (1865–1924), böhmischer Mediziner
 Franz Münzer (1823–1893), deutscher Pfarrer
 Friedl Münzer (1892–1967), österreichische Schauspielerin 
 Friedrich Münzer (1868–1942), deutscher Philologe
 Fritz Münzer (1934–2007), deutscher Jazzmusiker
 Hanni Münzer (* 1965), deutsche Schriftstellerin
 Hieronymus Münzer (1437–1508), deutscher Humanist und Arzt
 Holger Münzer (1939–2017), deutscher Komponist und Schauspieler
 Käthe Münzer (Kätchen Münzer-Neumann; 1877–1959), deutsche Malerin und Karikaturistin
 Kurt Münzer (1879–1944), deutscher Schriftsteller
 Markus Münzer (* 1969), österreichischer Speedski-Rennläufer
 Michael Münzer (1936–2012), deutscher Schauspieler und Autor
 Michael Münzer (Künstler) (1955–2001), deutscher Künstler
 Richard Münzer (1864–1930), österreichischer Aphoristiker
 Theodor Münzer (1831–1897), deutscher Theaterschauspieler
 Thomas Münzer (1489–1525), Theologe, Reformator
 Wilhelm Münzer (1895–1969), deutscher Beauftragter des Reichskommissars für die Provinz Zeeland in den Niederlanden

Siehe auch:
 Münzer von Mohrenstamm
 Müntzer